Een verkeersweg:
 N449 (België)
 N449 (Frankrijk)
 N449 (Nederland), zie Provinciale weg 449
 N449 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing